Грегъри Майкъл Сайпс () е американски актьор, певец, музикант, композитор и професионален сърфист.

Активно се занимава с озвучаване на анимационни сериали и филми. Озвучава Зверчето в „Малките титани“ и „Малки титани: В готовност!“, Кейлъб в „Уич“, Кевин Левин в поредицата „Бен 10“ (от „Бен 10: Извънземна сила“ нататък) и Микеланджело във версията на „Костенурките нинджа“ от 2012 г.

Частична филмография

Филми

Сериали

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Американски композитори
Американски певци
Американски сърфисти
Родени във Флорида